Rated R bezeichnet:
 eine Altersfreigabe in den USA, siehe Motion Picture Association #Bewertungskategorien
 Rated R (Queens-of-the-Stone-Age-Album), zweites Album der US-Rockband Queens of the Stone Age (2000)
 Rated R (Rihanna-Album), viertes Album der barbadischen Popsängerin Rihanna (2009)
 den Spitznamen des kanadischen Wrestlers Adam Copeland, siehe Edge (Wrestler)